Moulis bezeichnet:

 eine französische Gemeinde im Département Ariège, siehe Moulis
 den Kernort der französischen Gemeinde Moulis-en-Médoc im Département Gironde
 einen Ortsteil der französischen Gemeinde Reyniès im Département Tarn-et-Garonne
 eine Appellation im Weinbaugebiet Haut-Médoc, siehe Moulis (Weinbau)

Moulis ist der Familienname von:

 Miloslav Moulis, tschechoslowakischer Widerstandskämpfer gegen den Nationalsozialismus sowie Journalist und Buchautor